Евгений Иванович Крылов (16 сентября 1935, Пушкин, Ленинградская область, РСФСР — 22 января 2015, Москва, Российская Федерация) — советский и российский военачальник. Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-учебным заведениям, генерал-полковник (30.06.1990).

Биография 
Родился в семье военнослужащего. Окончил Орловское бронетанковое ордена Ленина, Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе в Ульяновске, проходил службу в Группе советских войск в Германии. Продолжил обучение в Военной бронетанковой академии им Р. Я. Малиновского.

Продолжил военную службу в Дальневосточном военном округе, где прошёл путь от командира танкового батальона. С декабря 1973 по июль 1976 года командовал 40-й мотострелковой дивизией в 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа. Затем командовал 13-м гвардейским армейским корпусом в Московском военном округе (г.Горький).

После окончания Военной академии Генерального штаба командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией (1981—1985).

Занимал должности первого заместителя командующего войсками Сибирского военного округа, первого заместителя начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск, заместителя Главнокомандующего Сухопутными войсками по военно-учебным заведениям — начальника военно-учебных заведений Сухопутных войск.

Скончался 22 января 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Источники 
Некролог на сайте «Красная Звезда»

Выпускники Орловского бронетанкового училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Похороненные на Троекуровском кладбище